Медаль «1814 года» — медаль Российской империи, предназначенная для награждения старшин казахской делегации, приехавшей из Букеевской орды в Санкт-Петербург.

Основные сведения 
Медаль «1814 года» была учреждена Александром I 29 сентября 1814 года. Указ об учреждении был объявлен министру финансов Д. А. Гурьеву управляющим азиатского департамента министерства иностранных дел И. А. Вейдемейером. Есть сведения только о трёх награждениях данными медалями: были награждены представители казахской делегации 1814 года в Санкт-Петербурге. Награждённые получили две золотые и одну серебряную медаль.

Данная медаль является последней из известных наградных медалей «с датами», предназначавшихся для подобных делегаций с национальных окраин Российской империи. Тем не менее, в работах Д. И. Петерса не исключалось, что могли существовать другие аналогичные медали с датами после 1814 года, хотя и это считалось маловероятным, поскольку какие-либо упоминания о них отсутствуют в любых известных источниках, а начиная с 20-х годов XIX века в подобных случаях награждали обычными медалями, наподобие медалей «За усердную службу», «За полезное», «За усердие» и другими, а позже награждали также орденами, предназначенными для нехристиан.

Д. И. Петерс отмечает, что, поскольку царское правительство в Казахстане в значительной степени опиралось на местную аристократическую верхушку, то оно всячески старалось привлечь этих феодалов на свою сторону. Для этих целей широко практиковалось вручение таких наград, наряду с назначением на административные должности, выдачей чинов и званий, дорогих подарков и т. д.

Награждение 
Для поздравлений с победой в войнах с Наполеоновской Францией ханом Внутренней (Букеевской) орды Бокеем была отправлена делегация в Санкт-Петербург, прибывшая туда летом 1814 года. В состав делегации вошли три человека — брат Бокей-хана майор Артагали-султан Нуралиханов и два старшины Букеевской орды — Бармак Муратов и Тулан Ирназаров. Вместе с поздравлениями Александру I было подано прошение, в котором Бокей-хан просил наградить депутатов медалями на алых лентах. По прошению, Артагали-сулатан и Тулан Ирназаров должны были получить золотые медали, а Бармак Муратов — серебряную. В итоге депутаты были приняты Александром I в конце августа 1814 года, и это прошение было удовлетворено: император повелел «поступить по прежним примерам». В декабре 1814 года искомые медали были изготовлены на Санкт-Петербургском монетном дворе, в январе 1815 года были получены Императорским Кабинетом и в феврале через Министерство иностранных дел были отосланы в Оренбург для вручения.

Описание медалей 
Медали были сделаны из золота или серебра. Диаметр 51,5 мм. Гурт гладкий. На лицевой стороне медали изображён портрет Александра I, обращённый вправо. Вдоль края медали по окружности надпись: «» На обрезе портрета подпись медальера — «И. Шилов» и дата — «1814». На оборотной стороне медали в ободке из бус горизонтальная надпись в две строки: «» и черта под надписью.

Известен новодел данной медали, хранится в отделе нумизматики Государственного Исторического музея.

Порядок ношения 
Медаль имела ушко для крепления к ленте. Носить медаль следовало на шее. Лента медали — Аннинская.

Изображения медали

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Букеевская Орда